Список синглов № 1 в США в 1986 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1986 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Впервые за десятилетие сразу две девичьи группы возглавляли чарт Hot 100 за один календарный 1986 год. Это группа Bananarama с их хитом № 1 «Venus», а спустя три месяца группа The Bangles с чарттоппером «Walk Like An Egyptian». Последний раз сразу две женские группы были на вершине хит-парада в 1975 году: Labelle («Lady Marmalade») и Silver Convention («Fly Robin Fly»). Больше, чем в эти годы (сразу три женские группы) были на вершине чарта в 1964 году: Dixie-Cups, Supremes и Shangri-Las.
 В 1986 году Питер Сетера повторил достижение певца Фила Коллинза. Они оба возглавляли хит-парад, как в своих прежних группах (Chicago и Genesis, соответственно), так и сольно (Питер Сетера с песней «Glory of Love» в 1986 году), но также и в дуэтах с женщинами, и у обоих эти дуэты стали их четвёртыми чарттопперами. Peter Cetera вместе с певицей Эми Грант записал в 1986 году чарттоппер «The Next Time I Fall». Фил Коллинз спел хит «Separate Lives» вместе с Marilyn Martin в декабре 1985 года. При этом их фамилии+имена состоят из 11 букв.
 19 апреля первое место занял сингл «Kiss» американского певца Prince, четвёртый из пяти его чарттопперов в карьере. Среди других: «When Doves Cry» (5 недель на № 1 в 1984 году), «Let’s Go Crazy» (1984), «Batdance» (1989) и «Cream» (1991).
 В августе первое место занял сингл «Papa Don't Preach» певицы Madonna, один из её 12 чарттопперов.

Список

См. также 
 1986 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1986 года по версии Billboard
 Список рок-хитов №1 1986 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 1986 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1986.
 
 

Чарты Billboard 1986 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1986 года